Het ministerie van Volksgezondheid is een ministerie aan de Henck Arronstraat in Paramaribo, Suriname.

Verbonden instellingen 
De volgende instellingen behoren toe aan het ministerie:
 Staatsziekenfonds
 Academisch Ziekenhuis Paramaribo
 Medische Zending Suriname
 's Lands Hospitaal
 Mungra Medisch Centrum
 Sint Vincentius Ziekenhuis
 Psychiatrisch Centrum Suriname
 Stichting Revalidatie Centrum
 Regionale Gezondheidsdienst
 Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname
 Elsje Finck-Sanichar College COVAB
 Stichting Jeugdtandverzorging

Ministers 

De huidige minister van het ministerie is Amar Ramadhin. Hij volgde in 2020 Antoine Elias op in deze functie.

Zie ook 
 Lijst van Surinaamse ministeries
 Lijst van Surinaamse ministers van Volksgezondheid

Volksgezondheid
Gezondheidszorg in Suriname